

Toponyme

Metz, commune de Moselle en région Lorraine.
 Metz-le-Comte, commune de la Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté.
 Metz-en-Couture, commune du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais.
 Metz-Robert, commune de l'Aube en région Champagne-Ardenne.
 Metz-Tessy, commune de la Haute-Savoie en région Rhône-Alpes.
 Pont-de-Metz, commune de la Somme en région Hauts-de-France.
 Epagny Metz-Tessy commune nouvelle de la Haute-Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Metz, Californie
Metz, Indiana
Metz, Michigan
Metz, Missouri
Metz, Virginie-Occidentale
 , Wisconsin

Metz, ville de la province du Limpopo.

Metz Mantach, commune de Shirak en Arménie.

Odonyme 
 la rue de Metz à Paris.
 la rue de Metz, à Nancy.
 la rue de Metz à Toulouse.
 le quai de Metz à Paris.
 les Metz, ancien hameau et quartier situé sur le plateau des Metz à Jouy-en-Josas.

Patronyme 

 André Metz (1891-1968), général, vulgarisateur physique
 Bernard Metz (1920-2009), médecin et physiologiste français 
 Chrissy Metz (née en 1980), actrice américaine
 Christian Metz (1931-1993), théoricien français du cinéma
 Don Metz (1916-2007), joueur canadien de hockey sur glace
 Ernst Metz (1892-1973), dessinateur et peintre allemand, védutiste
 Fabrice Metz (né en 1991), joueur français de rugby
 Florian Metz (né en 1985), joueur autrichien de football 
 François Alexandre de Metz (1780-1840), député français sous la Restauration 
 Frédéric Metz (1944-2014), designer québécois d'origine suisse
 Johann Baptist Metz (1928-2019), théologien catholique allemand
 Joseph de Metz-Noblat (né en 1959), évêque français
 Jules Metz (1925-1995), présentateur météo de la RTBF
 Lothar Metz (1939-2021), lutteur allemand de lutte gréco-romaine
 Norbert Metz (1811-1885), homme politique et industriel luxembourgeois
 René Metz (né en 1950), athlète français
Sophia Metz, cheffe d'entreprise française, cofondatrice et dirigeante de la société Meltdown
 Stephan Metz (1789-1850), maire de Mayence
 Thierry Metz (1956-1997), poète français

de Metz
 Jacques de Metz, théologien dominicain actif vers 1300
 Jacques de Metz (1937-), général français
 René de Metz (1906-1986), général français.

Divers 
 METZ, groupe de noise rock originaire de Toronto.
 Metz, entreprise allemande d'électronique.
 (9377) Metz, astéroïde.

Voir aussi 
 
 
 
 Mets

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme allemand
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de localités aux États-Unis